Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1945. godinu je bilo u biti prvenstvo vojnih selekcija, a prvakom je postala selekcija Hrvatske.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1945.